Kompienga peut désigner :

Burkina Faso 
 la province de la Kompienga dans la région de l'Est ;
 le département et la commune rurale de Kompienga dans cette province ;
 le village de Kompienga, chef-lieu de ce département ou cette commune ;
 le barrage de Kompienga ou barrage de la Kompienga construit sur la rivière du Koupélogo irrigant le village homonyme ;
 le lac de Kompienga, le lac-réservoir (le long de cette rivière en amont de ce barrage) qui est bordé (dans sa partie avale au sud-est) par ce village et qui sépare (dans sa partie amont au nord-ouest) la province homonyme de celle du Koulpélogo (dans la région du Centre-Est).